Perfume - uma mistura de óleos essenciais aromáticos , álcool e um fixador, utilizado para proporcionar um agradável e duradouro aroma a diferentes objetos, principalmente, ao corpo humano

Literatura
 O Perfume - um romance de 1985 de Patrick Süskind

Cinema
 Perfume (filme) - Filme de 2001
 Perfume: The Story of a Murderer - filme de 2006 baseado no romance de Patrick Süskind

Musica
 Per7ume - banda musical de Portugal.
 Perfume (grupo) - banda japonesa de musica electrónica
 Perfume (canção) - da cantora Britney Spears para o álbum Britney Jean (2013)

Desambiguação